Ранчо Валенсија има више значења:

 Ранчо Валенсија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Валенсија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Валенсија (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Валенсија (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику